Жаманколь () — топоним в Казахстане:
 
 Жаманколь — село в Хобдинском районе Актюбинской области.
  — горный хребет в Алматинской области.
 Жаманколь — озеро в Северо-Казахстанской области.
 Жаманколь — озеро в Костанайской области.